Szampania (Champagne) – kraina historyczna we Francji
 Szampania-Ardeny (Champagne-Ardenne) – region administracyjny we Francji
 Champagne – miasto we Francji w Regionie Centralnym
 Champagne – miasto we Francji, w regionie Poitou-Charentes
 Champagne – miasto we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Champagne-au-Mont-d’Or – miasto we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Champagne-en-Valromey – miasto we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Champagne-et-Fontaine – miasto we Francji, w regionie Akwitania
 Champagne-Mouton – miasto we Francji, w regionie Poitou-Charentes
 Champagne-sur-Loue – miasto we Francji, w regionie Franche-Comté
 Champagne-sur-Oise – miasto we Francji, w regionie Île-de-France
 Champagne-sur-Seine – miasto we Francji, w regionie Île-de-France
 Champagne-sur-Vingeanne – miasto we Francji, w regionie Burgundia
 Champagne-Vigny – miasto we Francji, w regionie Poitou-Charentes